Here Come The 123s est un album de musique pour enfants de They Might Be Giants, sorti le .

Liste des titres 

 1. Here come the 123s
 2. Zeroes
 3. One everything
 4. Number two
 5. Triops has three eyes
 6. Apartment four
 7. High five!
 8. The secret life of six
 9. Seven
 10. Seven days of the week (I never go to work)
 11. Figure eight
 12. Pirate girls nine
 13. Nine bowls of soup
 14. Ten Mississippi
 15. One dozen monkeys
 16. Eight hundred and thirteen mile car trip
 17. Infinity
 18. I can add
 19. Nonagon
 20. Even numbers
 21. Ooh la! Ooh la!
 22. Heart of the band
 23. Hot dog!
 24. Mickey Mouse clubhouse theme
 25. One two three four (Bonus)
 26. John Lee Supertaster (Bonus live)
 27. Bed, bed, bed (Bonus live)

DVD 

 1. Here come the 123s
 2. Zeroes
 3. One everything
 4. Number two
 5. Triops has three eyes
 6. Apartment four
 7. High five!
 8. The secret life of six
 9. Seven
 10. Seven days of the week (I never go to work)
 11. Figure eight
 12. Pirate girls nine
 13. Nine bowls of soup
 14. Ten Mississippi
 15. One dozen monkeys
 16. Eight hundred and thirteen mile car trip
 17. I can add
 18. Nonagon
 19. Even numbers
 20. Ooh la! Ooh la!
 21. Heart of the band
 22. Hot dog!
 23. Mickey Mouse clubhouse theme
 24. One two three four (Bonus)

Album de musique pour enfants
Album musical sorti en 2007